Un prix du jury est une récompense souvent décernée au cours d'un festival :

 Prix du jury du Festival de Cannes
 Prix du jury du Festival de Deauville
 Prix du jury du Festival de Gérardmer
 Prix du jury international du Festival de Sundance

Voir aussi 
 
 
 

Prix